Edgard Salvador é um professor de Química e autor de livros didáticos brasileiro.

Biografia
É licenciado em Química pela USP, professor de Química na rede particular de ensino em São Paulo e professor de Química no Anglo Vestibulares (São Paulo, SP).

Obras do autor
 Química Essencial
 Química e aparência - A química envolvida na higiene pessoal
 Química - volume único
 Química - volume único
 Química - Química orgânica - volume 3
 Química - Físico-Química - volume 2
 Química - Química Geral - volume 1
 Coleção Química no corpo humano
 Coleção - Química
 A composição dos alimentos - A Química envolvida na alimentação
 Telecurso 2º grau: Química (16 CD-ROM) em conjunto com outros autores.

Professores do Brasil
Químicos do Brasil
Autores de livros didáticos do Brasil
Alunos da Universidade de São Paulo